Understanding America è un album raccolta del musicista statunitense Frank Zappa, pubblicato postumo nel 2012.

Tracce

Disco 1

Disco 2

Collegamenti esterni
 

Album postumi